Thommen peut faire référence à :

Patronyme 

 Elisabeth Thommen (née en 1888), journaliste et rédactrice féministe suisse.
 Ernst Thommen (1899-1967), dirigeant suisse de football. 
 Gregor Thommen (né en 1980), joueur professionnel de hockey sur glace suisse.

Toponyme 
 Thommen, une section de la commune belge de Burg-Reuland.